Dziewczyna z portretu (oryg. The Danish Girl) – powieść Davida Ebershoffa z 2000.
 Dziewczyna z portretu (oryg. The Danish Girl) – film dramatyczny w reżyserii Toma Hoopera z 2015.